Die Abkürzung NVE bezeichnet:

 ein Software-System, siehe Networked Virtual Environment
 ein eindeutiges Warenetikett, siehe Nummer der Versandeinheit
 Nettoverlagserlös, Berechnungsgrundlage für ein Autorenhonorar
 Norges vassdrags- og energidirektorat, norwegische Gewässer- und Energiebehörde
 den Bahnhof Veitshöchheim nach DS 100
 Neuheiten Verlag Electra, 1904 in Berlin-Schöneberg gegründete Bildagentur, siehe Paul Hoffmann & Co. (Berlin)

Abkürzung